Альберто Лосада (* 1982) — іспанський професійний шосейний велогонщик.
 Гонсало Санчес де Лосада (* 1930) — болівійський підприємець, політичний і державний діяч, двічі президент країни у 1993—1997 та 2002—2003 роках.
 Дієго де Лосада (1511—1569) — іспанський конкістадор, дослідник Венесуели, засновник Каракаса.
 Марія Лосада (* 1991) — іспанська футболістка, півзахисник «Барселони» та національної збірної Іспанії.
 Себастьян Лосада (* 1977) — іспанський футболіст, що грав на позиції нападника. Виступав, зокрема, за клуб «Реал Мадрид», а також національну збірну Іспанії. Дворазовий чемпіон Іспанії. Дворазовий володар Кубка Іспанії. Триразовий володар Суперкубка Іспанії з футболу.
 Хуліо Лосада (* 1950) — уругвайський футболіст, що грав на позиції нападника. Виступав, зокрема, за клуби «Пеньяроль» та «Олімпіакос», а також національну збірну Уругваю. Чотириразовий чемпіон Греції. Дворазовий володар Кубка Греції.
 Алехандро Лоренцо і Лосада (* 1939) — уругвайський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Уругваю в Україні за сумісництвом (1993—1995).
іспанські прізвища